Дагестанская правда — ежедневная республиканская общественно-политическая газета на русском языке, издающаяся в Дагестане. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Дагестане и за его пределами.

Газета начала издаваться 9 марта 1918 года под названием «Дагестанский труженик». В 1920—1922 называлась «Советский Дагестан», в 1922—1932 — «Красный Дагестан». Современное название с 1932 года. В конце 1980-х годов тираж газеты достигал 160 тыс. экземпляров.

"Медиалогия" назвала газету топ-10 самых цитируемых СМИ Дагестана в 2016, 2018 и 2021 годах, уступив таким изданиям. как РИА "Дагестан", "Черновик" и сетевое издание "Мирмол".

Главные редакторы 
Первым редактором газеты был Алибек Алибекович Тахо-Годи. Он возглавлял газету с 1918 по 1920 год. В дальнейшем главными редакторами газеты были:
 Алиев, Ибрагим Махмудович (1920—1928);
 Грушнин, Иван Алексеевич (1928—1930);
 Назаревич, Александр Фёдорович (1930—1934);
 Кушнев, Пётр Иванович (1934—1936);
 Иванов, Иван Алексеевич (1936—1938);
 Пискунов, Василий Иванович (1938—1940);
 Омельянчук, Павел Нестерович (1940—1943);
 Шилов, Дмитрий Александрович (1943—1946);
 Афанасьев, Иван Андреевич (1946—1947);
 Голованов, Дмитрий Александрович (1947—1948);
 Востриков, Сергей Иванович (1948—1951);
 Пономарёв, Александр Михайлович (1951—1960);
 Зеленин, Леонид Петрович (1960—1971);
 Комиссаров, Николай Васильевич (1971—1988);
 Бейбутова, Галина Фёдоровна (1988—2001);
 Идрисов, Раджаб Магомедович (2001—2014);
 Токболатова, Бурлият Мовсаровна — с 2014.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1968)

Примечания 

 Дагестан: рейтинг СМИ за 2016 год | МедиМедиалогияалогия
 Дагестан: рейтинг СМИ за 2018 год | Медиалогия

Ссылки 
 

Газеты на русском языке
Газеты Дагестана
Газеты СССР
Газеты России
Средства массовой информации Махачкалы
Официальные органы опубликования нормативных правовых актов в России